Сіре́нц () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на схід від Парижа, 110 км на південь від Страсбура, 50 км на південь від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1251 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2824,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сіренц на сайті французького Національного інституту географії
 Сіренц на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сіренц на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сіренц на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сіренц на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн